Kipo, KiPo oder KIPO steht für:
 polizeiliche Abkürzung für Kinderpornografie
 Kipo (Gericht), indonesische Reisspeise
 Kipo, Webcomic von Radford Sechrist, Vorlage für Kipo und die Welt der Wundermonster (Kipo and the Age of Wonderbeasts), US-amerikanische Zeichentrick-Fernsehserie
 KIPO (Radiosender), Radiosender des Hawaii Public Radio in Honolulu, Hawaii

Abkürzung